Я́куб А́рбес (; 12 июня 1840, Прага — 8 апреля 1914, Прага) — чешский  и .

Жизнь и творчество 
Я.Арбес родился в пражском районе Смихов, закончил реальное училище, затем изучал технические дисциплины в университете. Работал журналистом, в 1868—1873 годы — шеф-редактор газеты Národní listy. В 1873 был приговорён к 15-месячному тюремному заключению за публикацию одной из статей, которое отбыл в 1873—1874 годах в тюрьме города Чешска-Липа. В 1876—1879 года Арбес — драматург театра Prozatímní divadlo. В 1880—1881 годах издавал, совместно с Миколашем Алешом, сатирический журнал Гном, позднее был редактором журналов Голос (Hlas) и Политика (Politik).

В творчестве Я.Арбеса отразились 3 характерные для него тенденции: его преклонение перед чешским писателем Яном Нерудой, интерес к фантастической, мистической литературе и техническим достижениям, а также радикальные социалистические взгляды. Из всего этого возник новый литературный жанр, названный Я.Арбесом романетто, и ставший впоследствии распространённым явлением в чешской литературе. Действие всех романетто Арбеса происходят в Праге, часто по некоему призрачному сценарию, который раскрывается благодаря силе человеческого разума и техническим нововведениям. В романетто писателя есть и философские вопросы, и радикальная критика буржуазного общества, и элементы научной фантастики. Более поздние романы писателя пессимистичны, они раскрывают проблемы капиталистического развития и индустриализации Чехии.

В  году в фильме «Миколаш Алеш» его сыграл Йиржи Догнал.

Похоронен на кладбище Малвазинки в Праге.

Сочинения

Романетто 
 Элегия о чёрных глазах (Elegie o černých očích),1865–1867

 Дьявол на скамье пыток (Ďábel na skřipci), 1866
 Сероглазый демон (Sivooký démon), 1873
 Святой Ксаверий (Svatý Xaverius), 1873
 Чудотворная мадонна (Zázračná madona), 1875
 Распятая (Ukřižovaná), 1876
 Мозг Ньютона (Newtonův mozek), 1877
 Акробаты (Akrobati), 1878
 Эфиопская лилия (Ethiopská lilie), 1879
 Сумасшедшая работа (Šílený Job), 1879
 Адвокат неимущих (Advokát chuďasů), 1881

Романы 
 Кандидаты на существование (Kandidáti existence), 1878
 Современные вампиры (Moderní upíři), 1879
 Озорники (Štrajchpudlíci), 1883
 Мессии (Mesiáš), 1883
 Ангел мира (Anděl míru), 1889
 Последние дни человечества (Poslední dnové lidstva), 1895
 Странный характер (Záhadné povahy), 1909
 Чешский Паганини (Český Paganini)
 Из мастерской души поэта (Z duševní dílny básníků)

Примечания

Ссылки 
 

Писатели Чехии
Журналисты Чехии
Театральные критики Чехии
Похороненные на кладбище Малвазинки